Río Blanco, distretto della Costa Rica nel cantone di Limón
Río Blanco, comune del Guatemala nel Dipartimento di San Marcos
Río Blanco, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Matagalpa
Rio Blanco, fiume della Bolivia
Río Blanco (anche Rio Branco), fiume del Brasile, affluente del Paraguay
Contea di Rio Blanco, contea degli Stati Uniti d'America nello stato del Colorado
 Rio Blanco – toponimo in lingua spagnolo del White River, fiume degli Stati Uniti d'America